

Sigle 
 Gears of War  – sparatutto in terza persona della Epic Games
 God of War – serie di videogiochi d'azione
 God of War  – videogioco d'azione del 2005 della SCE Studios Santa Monica
 God of War – videogioco d'azione del 2018 della SIE Santa Monica Studio

Codici 
 gow – codice ISO 639-3 della lingua gorowa

Musica 

 Gow  – Gruppo musicale italiano di heavy metal